

Patronyme 

 Jean François Ricord (1760-1818), homme politique français ;
 Alexandre Ricord (1770-1829), journaliste ;
 Philippe Ricord (1800-1889), chirurgien français ;
 Christian Gabrielle Guez Ricord (1948-1988), poète français ;
 Patrice Ricord dit Ricor (1947-), caricaturiste et portraitiste français.

Autres 
 Émeraude de Ricord, espèce d’oiseau.